Slettebakken, een stadsdeel van Bergen in Noorwegen
 Arne Slettebak, een Amerikaans astronoom
 9001 Slettebak, een planetoïde in de planetoïdengordel van het zonnestelsel
 Slettebak (lied), een lied van de Band zonder Banaan
 Slettenbak, een scheldwoord voor iemand met veronderstelde wisselende seksuele contacten, zie
 Slet
 Promiscuïteit